de communautaire alarmbelprocedure in het Belgisch parlement en in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
 de ideologische alarmbel in de parlementen van de Belgische Gemeenschappen
 de alarmbelprocedure in Belgische vennootschappen